Seidler è il cognome di

 David Seidler (1937) – sceneggiatore britannico
 Ernst Seidler von Feuchtenegg (1862-1931) – politico e giurista austriaco
 Harry Seidler (1923-2006) – architetto attivo in Australia
 Helga Seidler (1949) – atleta della Repubblica Democratica Tedesca
 Carl Friedrich Gustav Seidler – viaggiatore svizzero-tedesco